1. etape af Vuelta a España 2018 var en 8 km lang enkeltstart i Málaga den 25. august 2018. 

Rohan Dennis vandt etapen.

Etaperesultater

Samlet efter etapen

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Holdkonkurrencen

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

01